Pryslip – przełęcz w Karpatach ukraińskich, w masywie Połoniny Borżawy
 Pryslip – przełęcz w Karpatach ukraińskich